Grötzingen ist der Name folgender Ortschaften in Baden-Württemberg:

 Grötzingen (Aichtal), Stadtteil von Aichtal im Landkreis Esslingen
 Grötzingen (Allmendingen), Ortsteil von Allmendingen im Alb-Donau-Kreis
 Grötzingen (Karlsruhe), Stadtteil der kreisfreien Stadt Karlsruhe